Ликсна:
 Ликсна — село в Ликсненской волости Даугавпилсского края Латвии;
 Ликсна — железнодорожная станция в Даугавпилсском крае Латвии;
 Ликсна — метеорит;
 Ликсна — река в Даугавпилсском крае Латвии, приток Западной Двины.